Фонд ду Лак има више значења:
 Округ Фонд ду Лак (Висконсин)
 Фонд ду Лак (Висконсин)